Gruppo del Suretta – gruppo montuoso delle Alpi Retiche occidentali
 Pizzo Suretta – montagna principale del Gruppo del Suretta